El término Age puede referirse a:
 La serie de videojuegos llamada Age of Empires, creada por Ensemble Studios y Microsoft.
 El videojuego Age of Mythology, creado por Ensemble Studios.

en:Age
fr:Âge (homonymie)
ja:エイジ
pt:Idade
sv:Ålder